Казак, Николай:
 Казак, Николай (1917—1994) — американский художник белорусского происхождения.
 Казак, Николай Петрович (род. 1977) — белорусский прыгун на батуте.
 Казак, Николай Станиславович (род. 1945) — советский и белорусский физик.